«Насредди́н в Бухаре́» () — советский фильм-комедия режиссёра Якова Протазанова по мотивам романа Леонида Соловьёва «Возмутитель спокойствия» и народным восточным сказкам о Ходже Насреддине. Герой в фильме называется только Насреддин, титул Ходжа при этом не упоминается.

Сюжет 
Знаменитый герой восточных сказок Насреддин прибывает в Бухару на своём ишаке. Как раз в этот день  бухарский эмир вершит справедливый суд. Горшечник Нияз задолжал меняле Джафару 400 таньга, и суд обязал его вернуть деньги в течение одного часа. У бедного горшечника нет денег, и ему придётся попасть в рабство вместе с дочерью Гульджан. Нияза спасает Насреддин, выкупая его долг у Джафара.

Возмущённый Джафар доносит бухарскому эмиру об этой истории. Эмир требует поймать бунтовщика, который осмелился оставить его приговор без исполнения. Насреддин спасается бегством от стражников из дома Нияза и Гульджан. Возлюбленая Насреддина, однако, может после этого пополнить гарем эмира, и, чтобы спасти любимую девушку, герой меняется одеждой с учёным-звездочётом Гуссейном Гуслия. Выдав себя за этого мудреца, Насреддин проникает во дворец под его именем.

В ролях 
 Лев Свердлин — Насреддин
 Константин Михайлов — эмир бухарский
 Эммануил Геллер — Джафар, ростовщик
 Василий Зайчиков — Нияз, горшечник
 М. Мирзакаримова — Гюльджан, дочь Нияза
 Степан Каюков — Бахтияр, визирь
 Абид Талипов — Юсуп, кузнец
 Матвей Ляров — Арсланбек, начальник стражи
 Николай Волков — Гуссейн Гуслия, мудрец
 Асад Исматов — Али, чайханщик
 Миршахид Миракилов — стражник эмира
 Иван Бобров — стражник эмира
 Рахим Пирмухамедов — стражник эмира
 Лютфи Сарымсакова — прислуга при дворе (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Яков Протазанов
 Сценарист: Виктор Виткович, Леонид Соловьёв
 Композитор: Мухтар Ашрафи, Борис Арапов
 Художник — Варшам Еремян
 Директор — Дж. Дэнисон

Видео 
В 2000 году фильм выпущен на VHS-кассетах компаниями «Мастер Тэйп» и «Восток В».

См. также 
 «Похождения Насреддина» — советский фильм 1946 года.

Ссылки 

 «Насреддин в Бухаре» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы СССР 1943 года
Фильмы Якова Протазанова
Чёрно-белые фильмы СССР
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1943 года
Фильмы Ташкентской киностудии
Экранизации произведений Леонида Соловьева
Ходжа Насреддин